Herre se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Albert William Christian Theodore Herre
 Adolar Gottlieb Julius Herre
 Albert William Christian Theodore Herre